Spin Boldak (dystrykt)
 Spin Boldak (miasto)